Grisbi — свободная программа персонального финансового учёта, которая работает под управлением операционных систем Linux, FreeBSD, Mac OS X и Microsoft Windows. Программа позволяет оперировать с несколькими счетами, несколькими валютами и позволяет вести учёт для нескольких пользователей. Позволяет учитывать расходы, доходы, разбиение на различные категории, учёт финансового года и некоторые особенности, делающие её подходящей для использования учёта в малом бизнесе, за исключением двойной записи бухгалтерского учёта. Локализация выполнена на многие языки, в том числе и на русский

Функциональные возможности 
 Графический интерфейс пользователя;
 Работа с несколькими пользовательскими счетами;
 Настраиваемые финансовые отчёты;
 Транзакции по расписанию;
 Импорт файлов OFX, QIF, GnuCash, CSV (в версии для разработчиков);
 Экспорт в файлы QIF, CSV ;
 Многовалютный учёт.

Разработка 
Первая версия программы (0.1.0) была выпущена 10 апреля 2000 года. Программа написана на Си.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Программы бухгалтерского учёта
Свободные программы для бизнеса